Chöde-Kloster () bezeichnet buddhistische Klöster im Autonomen Gebiet Tibet in der Volksrepublik China, und zwar:

 das Kloster im Kreis Kyirong im Regierungsbezirk Shigatse im Südwesten des Autonomen Gebiets Tibet, siehe Kyirong Chöde 
 das Kloster im Kreis Gongkar 贡嘎曲德寺 im Autonomen Gebiet Tibet, siehe Gongkar Chöde